Сергей Иванович Грибков (4 июля 1822, Касимов ― 16 декабря 1893, Москва) ― русский художник, мастер жанровой, исторической и портретной живописи, автор росписей храмов.

Биография 

Из семьи мелкого торговца. Живописью стал заниматься поздно. С 1844 года учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у М. И. Скотти и А. Н. Мокрицкого. В 1851 году за картину «Испанка, молящаяся в церкви» получил похвальную грамоту Совета МХО и в 1852 году от Академии художеств звание неклассного художника исторической живописи. За картину «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» ― по повести Н. В. Гоголя ― первое место на конкурсе Московского общества любителей художеств (1864).

Участник различных московских выставок, Всероссийской выставки 1882 года.

В 1880—1890-е годы преподавал в собственной художественной студии.

В 1890 году ездил в Данию, где в соборе города Лаасби написал образ Христа. Вернувшись в Россию, писал иконы, расписывал в Москве церкви Параскевы Пятницы и Михаила Архангела в Овчинниках, Св. Николая на Маросейке и кафедральный собор в Курске. 

Существует ошибочное представление, что в последние годы жизни Грибков картин не писал. На самом деле известны по меньшей мере 7 датированных картин 1882-1893 гг., в числе которых особенно известна жанровая картина «Таланты и поклонники» 1892 года (см. ниже перечень работ художника).

Умер Сергей Иванович в бедности. В. А. Гиляровский пишет, что хоронили его на собранные деньги, поскольку «в доме не оказалось ни гроша». Похоронен на Даниловском кладбище.

Картины находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, в Рязани, Краснодаре, Баку, Касимове и других музеях.

Творчество 
С. И. Грибков работал в различных жанрах. Кроме исторических картин («Ксения Годунова», «Киевлянин переплывает Днепр под стрелами печенегов» и др.) писал жанровые, собственно, и принесшие ему известность: «Кутёж приказчиков», «Обед Хлестакова», «Проводы рекрута», «Прачка», «Крестьянин стрижёт овцу», «Кот и повар», «Праздничный день чиновника» и др. Удавались Грибкову и портреты, особенно женские («Девушка у колодца», «Благословение невесты», «Женщина у фонтана» и др.).

Грибков расписал стены Екатерининской больницы в Москве, Вознесенский собор в родном Касимове.

Сводный каталог произведений

Примечания

Литература 
 Абаренкова Е. Подвижники искусства. ― М., 1994

Ссылки 
 Картины С. И. Грибкова
 С. И. Грибков: фотоальбом
 Русское наследие Грибкова

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1822 году
Художники по алфавиту
Художники России XIX века
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества